Le nom William Ross peut désigner :

Personnalités politiques 
 William Ross (1824–1912), un homme politique canadien ;
 William Cecil Ross (1911–1998), chef du Parti ouvrier progressiste du Manitoba en 1945 ;
 William Ross (né en 1936), député unioniste nord-irlandais jusqu'en 2001 ;

Autres personnalités 
 Sir William David Ross (1877–1971), philosophe britannique ;
 William Charles Ross (1794-1860), miniaturiste anglais ;
 William Ross (1900-?), rameur d'aviron canadien ;
 William Ross (1909-1969), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 William Ross (1913-1942), un joueur écossais de rugby à XV ;
 William Ross (1923-2014), acteur américain ;
 William Ross (né en 1948), compositeur américain de musiques de films ;
 William Ross, le missionnaire ;

Fiction 
 Vice-Amiral William Ross, personnage secondaire de Star Trek.

Voir aussi